Сутлепа ():

 Сутлепа — деревня в волости Ляэне-Нигула уезда Ляэнемаа, Эстония
 Сутлепа — реликтовое озеро в уезде Вильяндимаа, Эстония.
 Часовня Сутлепа — часовня XVII века в Эстонском музее под открытым небом.